Истори́ческий фильм — жанр игрового кино, изображающий конкретные исторические эпохи, события и личности прошлого. Различают историко-биографические фильмы о реальных исторических деятелях, иллюстрирующие их жизненный путь («Спартак», «Александр Невский»), и историко-приключенческие фильмы о вымышленных персонажах прошлых лет, зачастую с остросюжетной интригой («Граф Монте-Кристо», «Гардемарины, вперёд!»). Исторические фильмы нередко являются экранизациями исторических романов («Война и мир» Л. Н. Толстого). В Голливуде используется также термин «period piece» — любой фильм, действие которого происходит в узнаваемый исторический период прошлого, независимо от того, связан ли его сюжет с историческими событиями.

Жанры 
Историческое кино нередко пересекается с жанрами приключенческого фильма и боевика, так как чаще всего предметом фильма становятся драматические и судьбоносные события, войны, перевороты и тому подобное. По времени и характеру действия выделяют несколько специфических разновидностей исторического фильма:
 Батальное кино — в советском кинематографе особенно распространены были фильмы о Великой отечественной войне.
 Вестерн — родившийся в Америке жанр историко-приключенческого кино, действие которого происходит на Диком Западе в XIX веке. Впоследствии вестерны, адаптированные под национальные особенности, стали снимать и в других странах (см. спагетти-вестерн, истерн).
 Истерн — советский приключенческий фильм, действие которого происходит на Востоке — в азиатских частях СССР, по преимуществу в период Гражданской войны.
 Пеплум — высокобюджетные фильмы о древнем мире (обычно Греции, Риме, Египте или Израиле) с пышными костюмами и декорациями, нередко с внушительными массовками. Жанр зародился в Италии, однако наивысшего расцвета достиг в Голливуде в конце 1950-х и начале 1960-х годов («Бен-Гур», «Спартак», «Клеопатра»).
 Тямбара — японское кино о самураях, крупнейшим мастером которого был Акира Куросава («Семь самураев», «Трон в крови»).
 Уся — китайское историко-приключенческое кино с фантастически утрированными восточными единоборствами («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Дом летающих кинжалов»).
 Фильм плаща и шпаги — костюмное кино с динамичным развитием действия и фехтовальными поединками. Зачастую это экранизации приключенческих романов таких авторов как Александр Дюма, Роберт Стивенсон и Майн Рид о мушкетёрах, пиратах и прочих искателях приключений. На ролях отважных героев и благородных разбойников специализировались Дуглас Фэрбенкс, Эррол Флинн, Жан Маре, Михаил Боярский.

Экранизации классических романов 

В 1930-е годы на амбициозных экранизациях литературной классики сделал себе имя легендарный продюсер Дэвид Селзник. Профинансированный и спродюсированный им фильм «Унесённые ветром» долгое время оставался рекордсменом кассовых сборов. В послевоенное время крупнобюджетные техниколоровые экранизации в селзниковской традиции продолжали снимать голливудский маэстро Дэвид Лин («Лоуренс Аравийский»), французские режиссёры во главе с Максом Офюльсом и итальянец Лукино Висконти («Леопард», «Чувство»).

Особую группу исторических фильмов составляют многочисленные экранизации романов Джейн Остин (действие происходит во время Наполеоновских войн) и Чарльза Диккенса (основное место действия — Лондон викторианской эпохи). Они особенно характерны для кинематографа Великобритании, который вообще славится тонкими, тактичными экранизациями литературной классики — от оскароносного «Тома Джонса» до «Опасных связей» Стивена Фрирза. 

Элегическое настроение при академической выверенности отличает экранизации британской классики, выполненные интернациональным дуэтом Мерчант и Айвори.

Авторское кино 
В области исторического кино предпочитали работать крупнейшие мастера довоенного кинематографа, включая Дэвида Гриффита («Нетерпимость») и Сергея Эйзенштейна («Александр Невский», «Иван Грозный»). В 1950-е и 1960-е гг. корифеи авторского кино не раз переносили действие фильмов в аскетичную обстановку Средних веков, благо она предрасполагала к рефлексии на нравственные и религиозные темы («Сказки туманной луны после дождя», «Седьмая печать», «Андрей Рублёв»).

Историческая достоверность фильмов 

Исторические фильмы далеко не всегда достоверно отражают реалии прошлого. Зачастую они романтизируют, приукрашивают прошлое для зрителя, превращая его в яркий сеттинг для приключений, интриг или драмы, основанный на стереотипных представлениях об эпохе. В историко-биографических фильмах о реальных деятелях сценаристы нередко опускают или изменяют спорные, неоднозначные моменты, чтобы лучше подчеркнуть драматизм событий и идею фильма. Создатели некоторых исторических фильмов целенаправленно отходят от реализма, прибегая к анахронизмам как к творческому приёму. 

Впрочем, существуют и фильмы, снятые с высокой достоверностью; этого обычно удаётся добиться благодаря участию консультантов и исторических реконструкторов. Какая доля творческой вольности допустима при изображении исторических событий — это давний предмет спора в кругах кинематографистов и критиков, на который существуют разные точки зрения.

С точки зрения достоверности исторической реконструкции в кино наметились два подхода. В 1970-е годы популярен был архивно-документальный подход Роберто Росселлини («Приход Людовика XIV к власти»), который достиг апофеоза в «Барри Линдоне» Стэнли Кубрика (1975). В 1990-е годы в моду вошло осовременивание исторических реалий, подчас неброское (как в «Королеве Марго» Патриса Шеро), но в отдельных случаях напрочь стирающее границы между периодами («Эдуард II» Дерека Джармена) или нарочито переписывающее исторические события (пример — сожжение Гитлера в парижском кинотеатре в «Бесславных ублюдках» Тарантино).

См. также 
 Киноэпопея
 Байопик

Ссылки 
 Козлов Л.К. Исторический фильм // Кино: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.И. Юткевич. - Москва: Советская энциклопедия, 1987.

Жанры кино